Mitchell Range är ett berg i Kanada.   Det ligger i provinsen British Columbia, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Toppen på Mitchell Range är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Mitchell Range är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Mitchell Range. Trakten runt Mitchell Range är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Mitchell Range växer i huvudsak barrskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i British Columbia
Berg i Kanada 1000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position